

Toponyme 
 Cibits, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Larceveau-Arros-Cibits ;
 Larceveau-Arros-Cibits, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme